Shamsabad (Agra), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Shamsabad (Farrukhabad), een plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh